Кри́стофер (, ,  — «несущий Христа, последователь Христа, Христоносец») — английское и датское имя и фамилия.

Имя 
 Кристофер I (1219—1259) — король Дании с 1252 года.
 Кристофер II (1276—1332) — король Дании с 13 ноября 1319 по 7 июня 1326 и с 23 февраля 1330 — единолично (2-й раз).
 Кристофер III Баварский (1416—1448) — король Дании с 1440 года, Швеции с 1441 года и Норвегии с 1442 года из династии Виттельсбахов.

Фамилия 
 Кристофер, Джастис (1981—2022) — нигерийский футболист.
 Кристофер, Джозеф (род. 1955) — американский серийный убийца.
 Кристофер, Джордж (настоящая фамилия Христофи́с; 1907—2000) — американский политик-республиканец, мэр Сан-Франциско.
 Кристофер, Майкл (род. 1945) — американский писатель, актёр и режиссёр.
 Кристофер, Робин (род. 1970) — американская актриса.
 Кристофер, Тайлер (род. 1972) — американский актёр.
 Кристофер, Уильям (1932—2016) — американский актёр.
 Кристофер, Уоррен (1925—2011) — американский юрист и дипломат.
 Кристофер, Филип (род. 1948) — американский бизнесмен, политический и общественный деятель, лоббист. Президент Международного координационного комитета «Справедливость для Кипра» (PSEKA).
 Кристофер, Ханс (род. 1957) — венесуэльский актёр, продюсер.
 Псевдонимы
 Джон Кристофер (настоящее имя Сэмюэл Йоуд; 1922—2012) — британский писатель-фантаст.

Другое 
 Кристофер — город в США в штате Иллинойс.

См. также 
 «Кристофер и ему подобные» — автобиографическое произведение британского писателя Кристофера Ишервуда, написанное им в 1976 году.
 «Кристофер и ему подобные» — британский фильм-драма 2011 года.
 Кристофер Робин (значения)
 Христофор (значения)